Мусино () — микрорайон города Салавата в Башкортостане, Россия. Упразднённая деревня Мелеузовского района, включенная в состав Салавата в 1956 году. На году упразднения входила в Нурдавлетовский сельсовет.

На начало 2010 года в микрорайоне числится 456 частных газифицированных домов, 1430 человек жителей.

Микрорайон в последние годы бурно благоустраивается за счет перестройки части домов. В Мусино имеется детский садик и закрытая школа № 9 (79 учеников на 2011 год) по ул. Комсомольская, санаторий-профилакторий «Салават» ЛОК ОАО «Башкирэнерго», магазины.

Топоним 
Возник аул под названием Мусино по имени первопоселенца указного муллы Мусы Имашева. С 1‑й половины XIX века учитывалась как Мулла-Мусино, с 1930‑х гг. как Мало-Мусино. После вхождения в черту города — Мусино.

История 
Поселок возник в середине XIX века на левом берегу реки Белой как башкирский аул Юрматынской волости Ногайской дороги.
На месте поселка была деревня, которая относилась к коренным поселениям бельско-нугушевских тамьянцев.

Занимались скотоводстввом, земледелием, пчеловодством, лесными промыслами. Были мечеть, училище. В 1906 зафиксирована мечеть.

В июле 2001 года в Башкортостане принят Закон Республики Башкортостан № 235-з от 25.07.2001 «Об установлении границ муниципальных образований в Республике Башкортостан». Закон устанавливал официальные названия, границы и состав территорий муниципальных образований в регионе.

В ст. 3 в части, относящейся к городу Салават, выделены пять муниципальных образований:

1. Северное

2. Южное

3. Степное

4. Юлдашево

5. Мусино

Данный Закон утратил силу с 17 декабря 2004 года, когда был принят Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 N 126-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан».

В настоящее время участки на территории посёлка постепенно распродаются и застраиваются современными коттеджами, земля посёлка ценится высоко.

В посёлке находится подворье Покрово-Еннатского мужского монастыря (игумен Николай (Чернышов)). В 2009 году в подворье находилась Табынская икона Божией Матери.

Улицы 
Большинство из 22 улиц посёлка получили названия в 1936 году, часть — в 1948 году. Посёлок имеет, в основном, прямоугольную планировку.

Улицы, проходящие с северо-запада на юго-восток:
 Улица Дружбы
 Улица Железнодорожная
 Улица Победы
 Улица Геологическая
 Улица Маяковского
 Улица Жукова
 Улица Кожедуба

Население 
В 1795 в 25 дворах проживало 104 человека, в 1865 в 56 дворах — 282 человека. По V ревизии в деревне было 42 двора и 331 житель. В 1906—387 жителей; 1920—402; 1939—309 человек.

Транспорт 

Автобус — маршрут № 1, маршрутное такси.

Мосты 
В окрестности поселка протекает безымянная речка (приток Белой), которая широко разливается, образуя заболоченные участки. Через речку прокинут каменный мост.

Кинотеатры 
Кинотеатр Заря (по состоянию на февраль 2011 года не действующий).

Примечания

Ссылки 
 Сайт поселка Мусино
 Карта поселка Мусино
 Мало-Мусино

Населённые пункты по алфавиту
населённые пункты, упразднённые в 1956 году
Микрорайоны Салавата
населённые пункты, вошедшие в состав Салавата
исчезнувшие населённые пункты Мелеузовского района